Села:
 Дорофіївка — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Дорофіївка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Дорофіївка — Харківська область, Валківський район